

Patronyme 

 Aline Caro-Delvaille (1878-?), traductrice, femme de lettres et conférencière française ;
 Bernard Delvaille (1931-2006), poète, prosateur, essayiste, traducteur et anthologiste français ;
 Henry Caro-Delvaille (1876-1928), peintre et décorateur français, époux d'Aline Caro-Delvaille.

Homonymie de patronyme